Hål kan syfta på:

 Hål (filosofi) – en urgröpning eller öppning i ett material eller föremål
 Hål (golf) – en golfterm
 Hål (kvasipartikel) – ett begrepp inom halvedarfysik
 Hål i tänderna, se Karies

Se även
 Hålbok